

Botanique 
 Le genre Lilium, de la famille des Liliacées, regroupe les lys, des plantes herbacées.

Prénom 
 Lilium est un prénom féminin hongrois.

Musique 

 Lilium est un groupe américain de musique rock.
 Lilium est une chanson en latin interprétée par Kumiko Noma servant d'introduction aux animes tirés du manga Elfen Lied.

Astronomie 
(1092) Lilium est un astéroïde.
nl:Lilium